Sanchorreja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sanchorreja (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Sanchorreja (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar